Яновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Яновская волость (Ковенский уезд) — в составе Ковенской губернии
 Яновская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Яновская волость (Черниговский уезд) — в составе Черниговской губернии